Liste Swadesh de 207 mots en français et en gaélique écossais.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Gaélique écossais

Liens externes 
  Dictionnaires de gaélique écossais (Lexilogos)
  Dictionnaire multilingue
  Dictionnaire gaélique-anglais
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionary : Celtic Swadesh lists (source)
  Wiktionnaire écossais

Langue gaélique écossaise
Gaelique ecossais
Gaelique